Griechische Klassik steht für:

 Griechische Klassik (Kunst), Epoche in den Klassischen Altertumswissenschaften
 Griechische Klassik (Philosophie), Zeit zwischen den Vorsokratikern und der hellenistisch-römischen Philosophie
 Die griechische Klassik – Idee oder Wirklichkeit, Kunstausstellung in Berlin und Bonn (2002)